Молофеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Молофеево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Молофеево — деревня в Локнянском районе Псковской области.